Татарбунарски район () е район, част от Одеска област, Украйна. Неговата площ е 1874 км2. Административен център е град Татарбунар.

География 
Районът е разположен в историко–географската област Буджак, в южната част на Бесарабия. Състои се от 35 населени места: 1 град – Татарбунар; 34 села – Базарянка, Балабанка, Бащанивка, Безимянка, Билолися, Борисивка, Весела Балка, Веселе, Вишневе, Дивизия, Делжилер, Жовти Яр, Заричне, Кочкувате, Лебедивка, Лиман, Лиман (Дивизия), Маразливка, Нерушай, Нова Олексивка, Нове, Новомихайливка, Новоселиця, Приморске, Рибалске, Ройлянка, Садове, Спаске, Струмок, Трапивка, Трихатки, Тузли, Хлибоке и Царичанка.

Население 
Населението на района според преброяването през 2001 г. е 41 710 души.

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки